Peluffo puede hacer referencia a:
a:

Ana Luisa Peluffo (1929) actriz de cine y televisión mexicana.
Mariano Peluffo (1971) locutor y conductor de televisión argentino.
Orlando L. Peluffo (1893-1975) militar y diplomático argentino.